Spojení písmen O, S, M může označovat:

Osm 
 8 (číslo) – přirozené číslo
 značka osmolu (viz osmolalita)

OSM 
 OpenStreetMap – internetový projekt pro tvorbu otevřených geografických dat
 Letiště Mosul – IATA kód letiště
 Servité (Ordo Servorum Mariae) – katolický žebravý řád

Externí odkazy